Тлоквенг () — город в Юго-Восточном округе Ботсваны.

Географическое положение 
Примыкает к столице страны, городу Габороне, являясь частью столичной агломерации, население которой по данным на 2011 год составляет 421 907 жителей. Расположен на дороге, ведущей к границе с ЮАР; пограничный пункт находится всего в 15 км к востоку от города. Высота города над уровнем моря составляет 1002 м.

Население 
По данным переписи 2011 года население города составляет 35 982 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ботсваны